Wetzlar steht für:
 Wetzlar, Stadt in Hessen
 Wetzlar (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Landkreis Wetzlar, ehemaliger Landkreis in Hessen
 Wetzlar (Kirchenbezirk), Kirchenbezirk im Bistum Limburg
 bis 1979 Name des Bundestagswahlkreis Lahn-Dill

Wetzlar ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich von Wetzlar-Plankenstern (1857–1925), Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt
 Heinrich Wetzlar (1868–1943), deutscher Jurist und Opfer des Nationalsozialismus
 Karl Abraham Wetzlar von Plankenstern (1715–1799), Geschäftsmann
 Mordechai Wetzlar (1801–1878), Kreisrabbiner der Landkreise Fritzlar und Melsungen
 Moses Tobias Wetzlar (1847–1916), Silberschmied, siehe Silberschmiede M.T. Wetzlar
 Robert Wetzlar (1847–1912), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Wetzler